La Nemzeti Bajnokság I 2009-2010, conosciuta anche come NB I, è stata la 109ª edizione della massima serie ungherese di calcio. Per motivi di sponsor, il campionato viene ufficialmente chiamato Soproni Liga.

Il campionato è iniziato il 24 luglio 2009 e si è concluso il 23 maggio 2010. Esso fu vinto dal Debreceni, al quinto successo, il secondo consecutivo.

Squadre partecipanti 

  (C)
 
  (N)
 
 
 
  (N)

Classifiche 2009-2010

Classifica finale

(CU) vince la Coppa di Ungheria

Capocannonieri 
16 gol
  Artjoms Rudņevs 

15 gol
  André Alves 

14 gol
  Péter Kabát 
  Adamo Coulibaly 

13 gol
  János Lázok  8 /  5
  Tibor Montvai 
  Darko Pavićević 

12 gol
  Tarmo Kink 
  Attila Tököli 

10 gol
  Nemanja Nikolić 
  Kazuo Homma 
  Péter Czvitkovics 
  Csaba Csordás 

9 gol
  László Lencse  9 /  0
  Ádám Hrepka  5 /  4

Verdetti
Debreceni VSC campione d'Ungheria 2009-10.
Debreceni VSC ammesso al 2º turno di qualificazione della UEFA Champions League 2010-2011.
Győri ETO e Zalaegerszeg ammesse al primo turno preliminare della UEFA Europa League 2010-2011, Videoton al secondo.
Nyíregyháza e Diósgyőr retrocesse in NBII.

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
2009-2010